Oblat har flere betydninger:

 Oblat (nadver) – en lille melkiks, som ved nadver repræsenterer Jesu legeme.
 Oblat (mærkat) – et lille symbolsk mærkat eller klistermærke.